Kollontaj kan syfta på:

Kollontaj (pjäs) – en pjäs av Agneta Pleijel

Personer
 Aleksandra Kollontaj (1872–1952), en sovjetisk kommunistisk politiker och författare